Die Russia Open 2019 im Badminton fanden vom 16. bis zum 21. Juli 2019 in Wladiwostok statt.

Herreneinzel

Setzliste
 Subhankar Dey (3. Runde)
 Shesar Hiren Rhustavito (Champion)
 Loh Kean Yew (Finale)
 Ihsan Maulana Mustofa (Halbfinale)
 Chico Aura Dwi Wardoyo (Viertelfinale)
 Pablo Abián (Viertelfinale)
 Soo Teck Zhi (2. Runde)
 Sergey Sirant (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste
 Kirsty Gilmour (Finale)
 Yvonne Li (1. Runde)
 Nguyễn Thùy Linh (2. Runde)
 Beatriz Corrales (zurückgezogen)
 Ksenia Polikarpova (2. Runde)
 Lianne Tan (zurückgezogen)
 Pai Yu-Po(Champion)
 Brittney Tam (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste
Vladimir Ivanov/ Ivan Sozonov (Halbfinale)
 Phillip Chew / Ryan Chew (2. Runde)
 Arun George /  Sanyam Shukla (2. Runde)
 Keiichiro Matsui / Yoshinori Takeuchi (Finale)
 Dhruv Kapila / Krishna Prasad Garaga (2. Runde)
 Denis Grachev / Pavel Kotsarenko (Viertelfinale)
 Muhammad Shohibul Fikri /  Bagas Maulana (2. Runde)
 Jones Ralfy Jansen / Peter Käsbauer (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste
 J. Meghana / Poorvisha Ram (Halbfinale)
 Pooja Dandu / Sanjana Santosh (zurückgezogen)
 Olga Morozova / Anastasiia Akchurina (2. Runde)
 Miyuki Kato / Miki Kashihara (Finale)
 Ni Ketut Mahadewi Istarani / Tania Oktaviani Kusumah (Champions)
 Siti Fadia Silva Ramadhanti / Ribka Sugiarto (Viertelfinale)
 Erina Honda / Nozomi Shimizu (Halbfinale)
 Viktoriia Kozyreva / Mariia Sukhova (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste
 Evgeniy Dremin / Evgeniya Dimova (Finale)
 Rohan Kapoor / Kuhoo Garg (2. Runde)
 Danny Bawa Chrisnanta / Tan Wei Han (Halbfinale)
 Jakub Bitman / Alžběta Bášová (Viertelfinale)
 Rehan Naufal Kusharjanto / Lisa Ayu Kusumawati (Viertelfinale)
 Krishna Prasad Garaga / Poorvisha Ram (Viertelfinale)
 Adnan Maulana / Mychelle Crhystine Bandaso (Champions)
 Dhruv Kapila / J. Meghana (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks
 Turnierseite

2019
Badminton 2019
Badmintonwettbewerb in Wladiwostok